Gaza-Krieg bzw. Gaza-Konflikt steht für eine Reihe von Auseinandersetzungen im Gazastreifen, an der die Hamas und Israel beteiligt waren, darunter: 
 Operation Gegossenes Blei (2008/2009)
 Operation Wolkensäule (2012)
 Operation Protective Edge (2014)
 Israel-Gaza-Konflikt 2021